Соревнования в бобслее среди мужских четвёрок на чемпионате мира по бобслею и скелетону 2017 проходили 25 и 26 февраля 2017 года.

Результаты 
1 и 2 заезд прошёл 25 февраля, 3 и 4 заезд — 26 февраля.

Источники 
 График заездов
 Стартовый лист
 Результаты 1 и 2 заезда
 Результаты 3 и 4 заезда

М